Па́у Ло́пес Саба́та (; 13 декабря 1994, Жирона) — испанский футболист, вратарь французского клуба «Олимпик Марсель» и сборной Испании.

Биография 
Пау родился в Жироне, Каталония, и является воспитанником академии «Эспаньола». Свой дебютный матч за резервную команду «Эспаньола» он сыграл в сезоне 2013/14 в Сегунде В.

12 июня 2014 года подписал новый четырёхлетний контракт с «Эспаньолом» и был переведен в основной состав. Свой первый матч в основе сыграл 17 декабря того же года в победном 1:0 матче против «Алавес» в Кубке Испании и оставался основным вратарем команды в турнире, в котором его команда дошла до полуфинала впервые за девять лет.

В Примере дебютировал 1 февраля 2015 года, после того как основной вратарь Кико Касилья был удалён на 40-й минуте матча с «Севильей». После ухода Касильи в «Реал Мадрид» Пау стал основным вратарем «Эспаньола».

4 июля 2018 года подписал пятилетний контракт с клубом «Реал Бетис». В единственном сезоне за севильский клуб Лопес пропустил только 5 матчей, а команда заняла 10 место.

9 июля 2019 года за 23.4 миллионов € подписал пятилетний контракт с «Ромой». За римский клуб дебютировал 25 августа в домашней игре против «Дженоа» (3:3).

Клубная статистика

Достижения

Международные 
 Финалист молодёжного чемпионата Европы: 2017

Личные 
 Команда сезона Лиги Европы УЕФА: 2020/21

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Олимпик Марсель» 
 Профиль футболиста на официальном сайте Лиги 1

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Эспаньол B»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»